Michael Talbot (1943-) – brytyjski muzykolog
 Michael Coleman Talbot (1953-1992) – amerykański pisarz, paranaukowiec
 John Michael Talbot (1954-) – amerykański franciszkanin, piosenkarz

Zobacz też 
 Michael Talbott